Sexualitate poate fi

 Sexualitate umană
 Comportamentul sexual al oamenilor
 Act sexual

Vezi și 
 Sex (dezambiguizare)
Orientare sexuală
Orientare romantică